Олег Николаевич Ермаков (род. 20 февраля 1961, Смоленск, СССР) — советский и российский , журналист, лесник.

Биография 
Родился 20 февраля 1961 года в Смоленске. Работал лесником в заповедниках: Баргузинском, Алтайском и Байкальском (1978—1980), затем сотрудником в газетах: районной газете «Красное Знамя» (1980—1981) и корреспондентом в Смоленской областной газете «Смена» (1983—1985), также работал сторожем и сотрудником Гидрометеоцентра в Смоленске (1985—1989). В 1981—1983 служил рядовым солдатом артиллерийских войск в рядах Советской Армии в ДРА. Пережитое там легло в основу его первых произведений. Член Союза писателей РСФСР с 1989 г., а с 1992 г. Союза российских писателей. С 2011 года входит в состав Первого жюри Международной премии имени О. Генри «Дары волхвов» (Нью-Йорк).

Премии 
 журнала «Знамя» (1995 г.)
 журнала «Нева» (2010 г.)
 журнала «Новый мир» (2009 г.; 2014 г.)
 имени Ю. Казакова (за рассказ «Лёгкий поток») (2009 г.).
премия газеты «Литературная Россия» за рассказ «Солдат Данилкин и невидимый царь» (2008)
 премия «Ясная поляна» в номинации «Выбор читателей», поездка в Южную Корею на двоих за роман «Песнь тунгуса» (2017)
премия А. Т. Твардовского за походную книгу «Вокруг света» (2018)
роман «Радуга и Вереск» входил в короткий список премии «Большая книга» (2018) и занял третье место в читательском голосовании

Произведения 
«Афганские рассказы», «Знак зверя», «Свирель вселенной», «Арифметика войны», «Иван-чай-сутра», «С той стороны дерева», «Песнь тунгуса», «Вокруг света» и др.

Произведения Ермакова переведены на английский, греческий, нидерландский, датский, итальянский, китайский, немецкий, финский, французский языки.

Ссылки 

Дмитрий Бавильский. Более странно, чем рай 

Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Участники Афганской войны (1979—1989)
Лауреаты премии имени Юрия Казакова
Члены ПЕН-клуба
Фотографы России
Лауреаты премии «Ясная Поляна»